Дама се може односити на:
Дама, назив за жену
Дама (титула)
Дама (шах)
Дама (игра)
Дама (Арецо), насеље у округу Арецо, Италија
Дама (насип)
Дама (јелен) (лат. -{Dama}-), род животиња
Јелен лопатар (лат. -{Dama dama}-), врста животиња

или:
Дама са хермелином, слика италијанског сликара Леонарда да Винчија
Дама без блама, скеч-шоу
Дама која убија, југословенски филм из 1992.
Дама и радник, америчка ТВ серија
Прва дама (америчка ТВ серија), америчка ТВ серија
Прва дама (колумбијска ТВ серија), колумбијска ТВ серија
Прва дама, назив за жену тренутног шефа државе
Црна дама (албум), албум групе Смак
Сива Дама, кућни дух Ревенкла